Марта Торрехон Мойя (, род. 27 февраля 1990 года, Матаро, Каталония, Испания) — испанская футболистка, защитник «Барселоны» и национальной сборной Испании.

Карьера 
Воспитанница школы футбольного клуба «Эспаньол». В матчах испанской Суперлиги выступает с 14-ти лет.

С 2013 года играет за «Барселону».

В национальной сборной дебютировала в ноябре 2007 года в матче против Англии.

В 2013 году вошла в состав сборной на чемпионат Европы, на котором сыграла во всех четырёх матчах команды.

В 2015 году входила в состав команды на чемпионат мира.

В 2017 году на чемпионате Европы являлась капитаном сборной.

Достижения

Клубы 
 «Эспаньол»
 Чемпионка Испании: 2005/06
 Обладательница Кубка Испании: 2006, 2009, 2010, 2012

 «Барселона»
 Чемпионка Испании (2): 2013/14, 2014/15
 Обладательница Кубка Испании (2): 2014, 2017
 Победительница Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21

Сборная 
 Испания
 Кубок Алгарве: 2017

Личная жизнь 
Старший брат футболистки Марк Торрехон также профессиональный футболист, выступающий за берлинский «Унион».

Примечания

Ссылки 

Футболистки Испании
Игроки женской сборной Испании по футболу
Игроки ЖФК «Эспаньол»
Игроки ЖФК «Барселона»